Rocade sud désigne plusieurs contournements routiers :

En Algérie
 Rocade sud d'Alger
 Deuxième rocade sud d'Alger

En France
 Rocade sud de Grenoble
 Rocade sud de Caen, en projet

En Espagne
 Rocade sud de Leon
 Rocade Sud-Est de Madrid

Voir aussi
 Rocade nord
 Rocade est
 Rocade ouest